Petherick ist der Familienname folgender Personen:

 John Petherick (1813–1882), walisischer Afrikareisender und Bergbauingenieur
 Peter Petherick (1942–2015), neuseeländischer Cricketspieler